Anglo-afghánské války může být:
 První anglo-afghánská válka (1839–1842)
 Druhá anglo-afghánská válka (1878–1881)
 Třetí anglo-afghánská válka (1919)